Affonso Moraes(nascido em 1934) é um cantor, compositor e sambista de música popular brasileira.

Discografia
Já era hora

Obras 
 A ferro e fogo (c/ Álvaro Cueva)
 Ando ocupado
 Ave noturna
 Cais do porto
 Cantando em dó
 É sua vez de chora

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Sambistas
Nascidos em 1934